Trebižat (Čapljina, BiH), naselje u općini Čapljina, u BiH.
 Trebižat (rijeka), rijeka ponornica u zapadnoj Hercegovini.